La Serie C2 1984-1985 fu il settimo campionato di categoria. La stagione iniziò il 23 settembre 1984 e si concluse il 27 giugno 1985.

Squadre partecipanti

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1985-1986.
      Retrocessa in Campionato Interregionale 1985-1986.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio squadre a pari merito. Le squadre venivano classificate in base agli scontri diretti soltanto per la zona retrocessione. In caso di pari merito in zona promozione si doveva giocare una gara di spareggio.

Note:
Ben sei squadre terminarono il campionato a pari punti in zona retrocessione. Per decidere le squadre retrocesse venne considerata la classifica avulsa determinata dagli scontri diretti con il seguente risultato:
Spezia: 13
Carbonia: 11
Vogherese: 10
Olbia: 9
Nuorese: 9
Imperia: 8

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio promozione

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1985-1986.
      Retrocessa in Campionato Interregionale 1985-1986.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio squadre a pari merito. Le squadre venivano classificate in base agli scontri diretti soltanto per la zona retrocessione. In caso di pari merito in zona promozione si doveva giocare una gara di spareggio.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggio

Spareggio promozione

Girone C

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1985-1986.
      Retrocessa in Campionato Interregionale 1985-1986.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio squadre a pari merito. Le squadre venivano classificate in base agli scontri diretti soltanto per la zona retrocessione. In caso di pari merito in zona promozione si doveva giocare una gara di spareggio.

Note:
Il Forlì viene poi ripescato in Serie C2 1985-1986 al posto della Vigor Senigallia, non iscritta al campionato.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggi promozione
Girone all'italiana

Legenda:
      Ammesse alla finale.

Finale

Girone D

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1985-1986.
      Retrocessa in Campionato Interregionale 1985-1986.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio squadre a pari merito. Le squadre venivano classificate in base agli scontri diretti soltanto per la zona retrocessione. In caso di pari merito in zona promozione si doveva giocare una gara di spareggio.

Note:
Il Canicattì ha scontato 5 punti di penalizzazione per illecito sportivo.

Risultati

Tabellone

Calendario

Note

Calcio nel 1984
Calcio nel 1985
1984